Best of the J. Geils Band è l'undicesimo album dei The J. Geils Band, uscito nel 1979.

Tracce